Desa Batulayang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Batulayang (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 107,45), Jawa Barat, 
 Desa Batulayang (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 106,95), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar